Sofia (av klassisk grekiska σoφíα, "vishet") kan syfta på: 

 Sofia (namn) – kvinnonamn
 Sofia (visdom) – filosofiskt och teologiskt begrepp
 Sofiaflickorna – gymnastikförening i Stockholm
 Sofia Vokalensemble – i Stockholm
 SOFIA – Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy

Geografi

Bulgarien 

 Sofia (huvudstaden), Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Sofijska oblast, region, 
 Sofiadalen – en dal beläget centralt i västra Bulgarien

Chile 

 Sofía (gruva i Chile), Región de Atacama, Provincia de Copiapó, 
 Sofia (gruva), Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta,

Madagaskar 

 Sofia (vattendrag), 
 Sofiaregionen, region,

Peru 

 Sofía (gruva i Peru), Junín, Provincia de Jauja,

Sverige 

 Sofia församling, Storstockholm, Stockholms stad, 
Sofia kyrka – i Stockholm
 Stockholms Sofia distrikt – ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län
Jönköpings Sofia församling – i Jönköping
Sofiakyrkan – i Jönköping
 Jönköpings Sofia distrikt – ett distrikt i Jönköpings kommun och Jönköpings län
Sophiahemmet – efter drottning Sofia, sjuksköterskeskola som utbildade sofiasystrar.
Sofiaparken – med Sofiagatan i stadsdelen Norr i Örebro
 Sofia (tunnelbanestation) – en planerad tunnelbanestation

USA 

 Sophia, West Virginia – en ort i Raleigh County

Se även
 Santa Sofia –  flera
Hagia Sofia (olika betydelser) – flera